Rogue () — компьютерная игра, написанная в 1980 году. Её основной темой является исследование подземелий. Она была необычайно популярной на университетских Unix-системах в начале  годов и породила целый жанр, известный как «Roguelike» (Rogue-подобные игры, т.н. «Рогалики»).

Самыми заметными представителями этого жанра являются Moria, NetHack, Angband, ADOM, Dungeon Crawl Stone Soup.

Игровой процесс 

В Rogue игрок выполняет типичную для ранних фэнтезийных ролевых игр роль искателя приключений. Игра начинается на самом верхнем ярусе не нанесённого
на карту подземелья с большим количеством монстров и сокровищ.
Цель в том, чтобы пробиться на самый нижний ярус, получить Амулет Йендора,
а затем подняться обратно на поверхность. Постепенно, по мере продвижения вглубь лабиринта, возрастает сила монстров и продвижение усложняется, а не получив амулета игрок не может возвращаться на предыдущие уровни.

Всякий ярус подземелья состоит из сетки 3 на 3 комнаты или
тупикового коридора, в конце которого можно было бы ожидать комнату. Более поздние варианты также включают вместе с комнатами «лабиринты». В отличие от большинства приключенческих игр того времени, расположение подземелья и расположение объектов в нём генерировалось случайным образом. Таким образом, каждое прохождение игры становилось уникальным и в равной степени рискованным как для новичков, так и для опытных игроков.

Большой выбор магических зелий, свитков, волшебных жезлов, оружия, брони и еды приводит к появлению множества способов победить и к ещё большему числу способов погибнуть. Увеличение жизненного потенциала игрового персонажа всегда является сложной задачей.

И хотя графика игры по сегодняшним меркам более чем архаична, стратегия, которая требуется для игры и победы, не менее сложна, чем та, что требуется в современных играх.

Интерфейс пользователя 
В первоначальной версии игры все элементы подземелья, включая игрового персонажа и монстров, изображались буквами и символами. Монстры были представлены заглавными буквами (например «Z» обозначала зомби), поэтому в игре присутствовало 26 типов противников. Этот способ отображения подходит для простых символьных терминалов. Rogue была одной из первых широко распространённых приложений, которые использовали библиотеку управления экраном curses. Как и все программы, которые
использовали эту библиотеку, игра использует базу termcap чтобы настроиться на возможности терминалов, производимых различными фирмами. Более поздние порты Rogue использовали расширенные наборы символов в текстовом интерфейсе пользователя или заменили его графическими изображениями.

Базовые клавиши управления (h — влево; j — вниз; k — вверх; l — вправо) те же, что и клавиши управления курсором в редакторе vi. Другие игровые действия также используют односимвольные команды: q чтобы выпить (quaff) магический эликсир, w чтобы использовать (wield) оружие, e чтобы съесть (eat) еду, и т. д.

Авторство 
Авторами первой версии Rogue были Майкл Той (), Гленн Вичман () и Кен Арнольд (). Вначале написанная для ОС Unix, Rogue была портирована Майклом Тоем и Йоном Лейном на IBM PC, а затем Майклом Тоем на Apple Macintosh. Той и Лейн организовали компанию A.I.Design, которая продавала эти версии.

Позже продажей игры занялось известное издательство видеоигр Epyx, которое наняло A.I.Design для портирования игры на персональные компьютеры Amiga, Atari ST, CoCo.

В 1988 году издатель Mastertronic выпустил коммерческий порт Rogue для компьютеров
Amstrad CPC, Commodore 64, и ZX Spectrum.

Для современных операционных систем, таких как Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Palm OS, GNU/Linux и производных от BSD существуют многочисленные бесплатные клоны. В литературе на русском игра иногда именовалась «Бродяга».

Автоматические игроки 
Из-за того, что ввод команд и вывод игрового поля изначальной игры происходил через терминальный интерфейс, на Unix относительно легко было перенаправить вывод игры в другую программу. Одна из таких программ, Rog-O-Matic, была разработана, чтобы играть и выигрывать в Rogue. Она и в наше время остаётся интересным объектом для исследований в области дизайна экспертных систем (Кен Арнольд намеренно добавлял в каждый новый релиз Rogue новую возможность, которая ограничивала использование Rog-O-Matic, чтобы посмотреть, как ответят её авторы).

Это привело к разработке других играющих в игры программ (обычно их называют «боргами» или «ботами»), некоторые из которых предназначались для rogue-подобных, в частности, для игры в Angband.

См. также 
 История компьютерных игр

Примечания

Ссылки 
 Краткий обзор истории игры Глена Вичмана;
 Проект Реставрации Rogue-подобных игр, с многочисленными версиями Rogue;;
 ROG-O-MATIC: A Belligerent Expert System — ROG-O-MATIC: воинственная экспертная система;
 The Rogue Archive — сборник исходников и бинарников Rogue;
 Hexatron’s Java Rogue — онлайновая версия Rogue написанная на Java;
 The Mac Games Machine — U Mac Rogue.
 Rogue 1984 – The DOS Game, the History, the Science

Компьютерные игры 1980 года
Игры для Amiga
Игры для Amstrad CPC
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Компьютерные игры, разработанные Epyx
Компьютерные игры, разработанные в США
Roguelike-игры
Игры для TRS-80 Color Computer
Игры для Linux
Игры для NEC PC-8801
Игры для ZX Spectrum
Игры для Windows
Игры для Mac OS
Игры с открытым исходным кодом
Curses
Компьютерные игры, использующие текстовый режим
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры с процедурной генерацией игрового мира